Elefant steht für:
 ein Säugetier, siehe Elefanten
 Elefant (Wappentier), Wappentier in der Heraldik

Namen und Werkstitel:
 Elefant (Roman), Roman von Martin Suter aus dem Jahr 2017
 Elefant (Band), US-amerikanische Band
 Gruppe Elefant, deutsche Band

Fahrzeuge:
 Panzerjäger Tiger (P) Elefant, schwerer Jagdpanzer des Zweiten Weltkriegs
 Elefant, Schwerlasttransporter der Bundeswehr
 Elefant, Dampflokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen, siehe SBB C 5/6
 VBZ Ce 4/4 (Elefant), Straßenbahnserie in Zürich
 Cagiva Elefant, Motorradmodell

Weiteres:
 Elefant, Figur im Schachspiel, siehe Turm (Schach)
 Elefant, Figur des mittelalterlichen Schachspiels, siehe Alfil
 Der Elefant, Album von Fredrik Vahle
 Der Elefant – Mord verjährt nie, deutsche Fernsehserie
 Elefanten, ehemaliger deutscher Schuhproduzent und Kinderschuhmarkenname von Deichmann SE
 Elefant, Kuhhirtenturm, Frankfurt (Main)
 Elefant, Mahnmal in Bremen, siehe Antikolonialdenkmal
 Seeteufel (U-Boot), auch Elefant, deutsches U-Boot-Projekt im Zweiten Weltkrieg
 Elefant der Bastille, historisches Denkmal in Paris

Elefant oder Elefánt ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Elefant-Kedl (* 1941), österreichische Malerin
 Jenő Elefánt (1899–1945), siebenbürgischer Maler

Siehe auch:
 Cap des Éléphants
 Der Elefant im Raum
 Grüner Elefant
 Roter Elefant
 Der weiße Elefant, Medienpreis
 Die Sendung mit dem Elefanten, deutsche Fernsehserie
 ELEFAND
 Elephant
 Elefantenklo